Формици́ны  — подсемейство муравьёв (Formicidae), включающее эволюционно наиболее продвинутые виды. Около 3000 видов (51 род) в мире, в Палеарктике более 382 вида (23 рода), в России встречается 98 видов (12 родов).

Описание 
Формицины соединяют как примитивные черты (коконы, оцеллии у рабочих, слабая редукция щупиков), так и сильно продвинутые (редукция жала, сложные колониальные структуры), включая сложное поведение, тесный трофобиоз с тлями, рабовладельческие () и социальнопаразитические виды. Рыжие лесные муравьи из рода  знамениты своими гигантскими муравейниками, не имеющими аналогов в мире беспозвоночных. Экстремальные модификации мандибул редки, за исключением длинных челюстей у родов  и . Кончик брюшка открывается трубковидным отверстием (ацидопора), окруженным группой волосков. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из одного членика (петиоль), как правило, с вертикальной чешуйкой.

Палеонтология и эволюция 
Известно несколько десятков ископаемых видов. В 2000 году был открыт 1-й представитель подсемейства из мелового периода (Kyromyrma neffi Grimaldi & Agosti, 2000). Среди других ископаемых родов: † Camponotites, † Chaemeromyrma, † Pseudocamponotus, † Glaphyromyrmex, † Protoformica, † Prodimorphomyrmex, † Sicilomyrmex, † Drymomyrmex rasnitsyni.

Филогенетические взаимоотношения между современными родами подсемейства Formicinae исследовались Moreau et al. (2006), Brady et al. (2006) и LaPolla et al. (2010):

Результаты молекулярно-филогенетических исследований китайских мирмекологов (Chen et al., 2013)) в целом поддерживают эти взаимоотношения за исключением Lasiini.

Классификация (2003) 
Известно более 3000 видов, 60 родов, 10—14 триб. Ниже показана одна из возможных схем классификации этого подсемейства (указаны трибы и рода).

 Camponotini
 Calomyrmex
  (Список видов)
 †Chimaeromyrma
 Colobopsis 
 Dinomyrmex 
 Echinopla
 Forelophilus
 Opisthopsis
 Overbeckia
 Phasmomyrmex
 Polyrhachis
 †Pseudocamponotus
 Formicini
 Alloformica
 Bajcaridris
 Cataglyphis
 †Cataglyphoides Dlussky, 2008
 †Conoformica Dlussky, 2008
 Formica
 Iberoformica
 
 Proformica
 †Protoformica
 Rossomyrmex
 Gesomyrmecini
 Gesomyrmex
 †Prodimorphomyrmex
 Santschiella
 †Sicilomyrmex
 Gigantopini
 Gigantiops
 Lasiini
 Acanthomyops
 Acropyga
 Anoplolepis
 Cladomyrma
 †Glaphyromyrmex
 Lasiophanes
 Lasius
 Myrmecocystus
 Prolasius
 Stigmacros
 Teratomyrmex
 Melophorini
 Melophorus (Австралия)
 Myrmecorhynchini
 Myrmecorhynchus
 Notoncus
 Pseudonotoncus
 Myrmelachistini
 Brachymyrmex 
 Myrmelachista
 Myrmoteranini
 Myrmoteras
 Notostigmatini
 Notostigma
 Oecophyllini
 Oecophylla
 Plagiolepidini
 Agraulomyrmex
 Aphomomyrmex
 Bregmatomyrma
 Euprenolepsis
 Lepisiota
 Nylanderia
 Paraparatrechina
 Paratrechina (Paratrechina longicornis)
 Petalomyrmex
 Plagiolepis
 Prenolepis
 Pseudaphomomyrmex
 Pseudolasius
 Tapinolepis
 Zatania

 Неясное положение в системе (incertae sedis)
 †Attopsis Heer, 1850
 †Imhoffia
 †Kyromyrma 
 †Leucotaphus Donisthorpe, 1920
 †Liaoformica Hong, 2002
 †Longiformica Hong, 2002
 †Magnogasterites Hong, 2002
 †Orbicapitia  Hong, 2002
 †Ovalicapito Hong, 2002
 †Ovaligastrula Hong, 2002
 †Protrechina Wilson, 1985
 †Sinoformica Hong, 2002
 †Sinotenuicapito Hong, 2002
 †Tylolasius
 †Wilsonia Hong, 2002

Классификация (2016) 
Классификация на основе работы Ward et al 2016, признавшей 11 монофилетических триб.

 Триба Camponotini
 Calomyrmex, Camponotus, †Chimaeromyrma, Colobopsis, Dinomyrmex, Echinopla, Opisthopsis, Overbeckia, Polyrhachis, †Pseudocamponotus
 Триба Formicini
 Alloformica, Bajcaridris, Cataglyphis, †Cataglyphoides, †Conoformica, Formica, Iberoformica, Polyergus, Proformica, †Protoformica, Rossomyrmex
 Триба Gesomyrmecini
 Gesomyrmex, †Prodimorphomyrmex, †Sicilomyrmex
 Триба Gigantiopini
 Gigantiops
 Триба Lasiini
 Euprenolepis, †Glaphyromyrmex, Lasius, Myrmecocystus, Nylanderia, Paraparatrechina, Paratrechina, Prenolepis, Pseudolasius, Zatania
 Триба Melophorini (= Myrmecorhynchini, = Notostigmatini)
 Lasiophanes, Melophorus, Myrmecorhynchus, Notoncus, Notostigma, Prolasius, Pseudonotoncus, Stigmacros, Teratomyrmex
 Триба Myrmelachistini
 Brachymyrmex, Myrmelachista
 Триба Myrmoteratini
 Myrmoteras
 Триба Oecophyllini
 Oecophylla
 Триба Plagiolepidini
 Acropyga, Agraulomyrmex, Anoplolepis, Aphomomyrmex, Bregmatomyrma, Cladomyrma, Lepisiota, Petalomyrmex, Plagiolepis, Tapinolepis
 Триба Santschiellini
 Santschiella
 Без указания трибы
 †Camponotites, †Curtipalpulus, †Drymomyrmex, †Eoleptocerites, †Eurytarsites, †Fushuniformica, †Heeridris, †Huaxiaformica, †Imhoffia, †Kyromyrma, †Leptogasteritus, †Leucotaphus, †Liaoformica, †Longiformica, †Magnogasterites, †Orbicapitia, †Ovalicapito, †Ovaligastrula, †Protrechina, †Sinoformica, †Sinotenuicapito, †Wilsonia

Охранный статус
Несколько их видов занесены в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) в категорию уязвимые виды (VU):
  Acanthomyops latipes — уязвимый
  Acanthomyops murphii — уязвимый
  Anoplolepis nuptialis
  Camponotus universitatis — уязвимый
  Cataglyphis hannae — уязвимый
  Formica dirksi — уязвимый
  Formica talbotae — уязвимый
  Lasius reginae
  Plagiolepis ampeloni — уязвимый
  Plagiolepis grassei — уязвимый
  Plagiolepis regis — уязвимый
  Polyergus breviceps — уязвимый
  Polyergus lucidus — уязвимый
  Polyergus nigerrimus — уязвимый
  Polyergus samurai — уязвимый
  Rossomyrmex minuchae — уязвимый
  Rossomyrmex proformicarum — уязвимый

Примечания

Литература 
 
 Agosti D. (1994).  The phylogeny of the ant tribe Formicini (Hymenoptera: Formicidae) with the description of a new genus. Systematic Entomology 19:93–117.
 Bolton B. (1995). A new general catalogue of the ants of the world, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 Shattuck S. O. (1992). Higher classification of the ant subfamilies Aneuretinae, Dolichoderinae and Formicinae (Hymenoptera: Formicidae). Syst. Entomol. 17: 199–206.

Ссылки 
 Подсемейство Formicinae
 Phylogeny Archive: Formicidae – Formicinae

 
Подсемейства насекомых